Nationaal park Deua, gelegen in het zuidoosten van de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Deua (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)